Ала́н Сла́викович Чо́чиев (7 сентября 1991, Владикавказ) — российский футболист, полузащитник клуба Алания.

Карьера 
Выступал за молодёжный состав московского «Локомотива». С 2011 года играл на правах аренды в ФНЛ за астраханский «Волгарь». Стал автором победного гола в ворота ЦСКА в матче 1/16 финала Кубка России 2011/12. В период зимнего трансферного окна 2014 года на правах свободного агента перешёл в самарские «Крылья Советов». Дебютировал в чемпионате 10 марта в игре с «Локомотивом» (1:2), выйдя на замену на 72-й минуте вместо Режиналя Горо. Первый мяч за самарский клуб забил 5 апреля на 87-й минуте матча против ЦСКА (1:3).

В январе 2019 года «Крылья Советов» расторгли контракт с Чочиевым.

В феврале 2019 года подписал контракт с минским «Динамо». В июне стороны расторгли соглашение. В июне 2019 года подписал двухлетний контракт с калининградской «Балтикой». В октябре 2020 расторг контракт по соглашению сторон.

В октябре 2020 года подписал контракт до конца сезона 2020/21 с ФК «Чайка». 5 мая 2021 года официальный сайт клуба объявил о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

В мае 2021 года перешёл в клуб «Шахтёр» из Караганды, выступавший в казахстанской Премьер-Лиге. В январе 2022 года покинул клуб свободным агентом в связи с истечением срока контракта.

Статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Чайка» Песчанокопское
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда